Strijkkwartet in d-mineur (Heyerdahl)
 Strijkkwartet in d-mineur (Sibelius)